Arakan (Cotabato), een gemeente in de Filipijnse provincie Cotabato;
 Koninkrijk Arakan, een oud koninkrijk in het huidige Myanmar.